Eremophila – łacińska nazwa rodzaju ptaków
 Eremophila – łacińska nazwa rodzaju roślin